VII. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  odražano je od 1. rujna do 11. rujna 1994. godine u talijanskom glavnom gradu Rimu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1994.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 1994.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1994.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1994.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1994.

Ljestvica 

1994